Château de Santa Barbara (Alicante)
 Château de Santa Barbara (Teguise)